Федима () — знатная персиянка, жена нескольких персидских царей.

Биография 
Согласно Геродоту, отцом Федимы был Отана. Однако, по предположению востоковеда И. В. Пьянкова, «отец истории» допустил неточность, и Отана мог приходиться ей братом.

Федима была выдана замуж за Камбиса II. После того как, согласно Геродоту, в Персии воцарился Смердис, Отана заподозрил, что на престоле находится самозванец. Так как Федима находилась в гареме нового царя, Отана, зная, что у Смердиса нет ушей, отсутствие которых он скрывает, попросил её проверить это обстоятельство. Вскоре, летом или осенью 522 года до н. э., Федима, хоть и опасалась быть разоблачённой, подтвердила догадку Отаны, и против Смердиса несколькими знатыми персами был составлен заговор. По оценке исследователя П. М. Лиаззо, Федима с мужеством исполнила свою миссию. После восхождения на престол Дарий, по предположению учёного В. П. Орлова около 519 года до н. э., взял её в жёны.

Как отметил исследователь В. Ф. М. Хенкельман, Дарий I повелел регулярно приносить погребальные жертвы Камбизу и некоей Упандуш, которая может быть ассоциирована с Федимой.

В литературе 
Федима является героиней пьесы А. П. Сумарокова «Артистона» (1750 год), трагедии А. А. Ржевского «Подложный Смердий» (1769 год), а также романа В. Поротникова «Дарий».

Литература 
Первичные источники
 Геродот. История (III.68-69)

Исследования
 Орлов В. П. Персидская аристократия в Ахеменидской империи. — Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук. Казань, 2019. С. 139, 160—161, 165, 168, 171, 233, 406.
 Пьянков И. В. Борьба Кира II с Астиагом по данным античных источников // ВДИ. — 1971. — No 3. С. 34-35, прим. 226.
 Liuzzo P. M. Donne ed Erodoto. Narrazione e tradizione della differenza e dell’agire femminile. — Bologna, 2012. P. 25, not. 76.
 Henkelman W. Cyrus the Persian and Darius the Elamite: a Case of Mistaken Identity // Herodot und das Persische Weltreich / Ed by. R. Rollinger, B. Truschnegg, R. Bichler. Wiesbaden, 2011. P. 580.

Супруги правителей VI века до н. э.
Жёны монархов державы Ахеменидов